Jean Carlos Tragodara Gálvez (Lima, 16 de dezembro de 1985) é um futebolista peruano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Alianza Lima. 

Futebolistas do Peru